Le Castellet est un toponyme. Il peut se rattacher à l’existence d’une motte castrale.
 Le Castellet (Alpes-de-Haute-Provence), commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Le Castellet (Var), commune française du Var ;
 Le circuit du Castellet, officiellement appelé « circuit Paul-Ricard », est un circuit automobile situé près de la commune varoise.

Notes et références

Voir aussi 
 Le Castelet, commune française du Calvados. 
  (autre page d’homonymie)

Toponymie occitane
Homonymie de toponyme